Заклание:

Ритуал
 Заклание — ритуальное жертвоприношение (принесение в жертву) животного и даже человека.
 Заклание — в иудаизме.
 Заклание рыжей телицы — в иудаизме при нахождении неизвестно кем убитого человека.
 Заклание сыновей — у древних семитов.
 Заклание — в исламе.
 «Заклания» — иудейский трактат, свод законов и правил жертвоприношений.

Прочее
 «Заклание Агнца на Бродвее» (1974) — альбом британской группы «Genesis».

См. также 
 Пасхальный агнец
 Амбарвальская жертва — римский обычай заклания Церере, Марсу и другим сельским божествам в мае, моля об урожае.
 Ver sacrum (Древний Рим) — у римлян и италийцев заклание Юпитеру и Марсу.

Примечания